Ста́рцев — русская фамилия; имеет женскую форму Старцева.

Старцев 
 Старцев, Абель Исаакович (1909—2005) — российский филолог, критик и литературовед, переводчик, учёный-американист.
 
 Старцев, Алексей Дмитриевич (1838—1900) — русский купец первой гильдии, промышленник, коммерции советник.
 Старцев, Ананий Фёдорович (1798—?) — российский врач и писатель.
 Старцев, Андрей Максимович (1926—2008) — советский и российский писатель, журналист, инженер.
 Старцев, Вадим Владимирович (род. 1978) — украинский футболист, вратарь.
 Старцев, Василий Иосифович (1909—1984) — советский военный, сотрудник КГБ, генерал-майор (1970).
 Старцев, Виталий Иванович (1931—2000) — петербургский историк.
 Старцев, Владимир Иванович (1918—2007) — советский дипломат, посол СССР в Мавритании (1975—1981).
 Старцев, Осип Дмитриевич — русский архитектор XVII века.
 Старцев, Максим Александрович (род. 1980) — украинский футболист (вратарь) и тренер.
 Старцев, Марк — костромской иконописец XVІІ века; реставратор Успенского собора в Москве.
 Старцев, Николай Александрович (1875—1940) — российский политический деятель.
 
 Старцев, Степан — костромской иконописец XVІІ века; реставратор Успенского собора в Москве.
 Старцев, Фёдор Григорьевич (1908—1943) — участник Великой Отечественной войны; Герой Советского Союза.
 Старцев, Юрий Владимирович (род. 1950) — вице-адмирал; командующий Каспийской флотилией.

Старцева 
 Старцева, Евгения Александровна (род. 1989) — российская волейболистка, связующая.
 Старцева, Мария Елизаровна (1897—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Старцево

Примечания